Kollet peut faire référence à :

Villes 
 Kollet,  une sous-préfecture de la Région de Labé en Guinée ;
 Kollet, une sous-préfecture de la région de Kindia en Guinée.

Rue 
 Kollet, rue à Rhoon, Pays-Bas.